Большеулу́йский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в западной части Красноярского края России.

Административный центр — село Большой Улуй.

Планируется преобразование района в муниципальный округ.

География 
Расположен в западной части Красноярского края. Площадь территории района — 2590 км².

 Сопредельные территории
 север: Бирилюсский район
 восток: Козульский район
 юг: Ачинский район
 юго-запад: Боготольский район
 запад: Тюхтетский округ.

История 
Район образован 4 апреля 1924 года, позднее упразднён. Восстановлен 5 января 1944 года из части Ачинского района.

Население

Административное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 9 административно-территориальных единиц — 9 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений.:

В 2014 году посёлок Таежка исключён из Кытатского сельсовета и включён в Бобровский сельсовет.

Населённые пункты 
В Большеулуйском районе 34 населённых пунктов

В сносках к названию населённого пункта указана административно-территориальная принадлежность

Упразднённые в 2021 году: Кузино, Михайловка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования Большеулуйского района 
 Большеулуйский район 
 Официальный Интернет-портал «Красноярский край» 

Большеулуйский район